Le gouvernement Duncan peut faire référence au :
 premier gouvernement Duncan en fonction du  au  ;
 deuxième gouvernement Duncan en fonction du  au  ;
 troisième gouvernement Duncan en fonction du  au  ;
 quatrième gouvernement Duncan en fonction du  au  ;
 cinquième gouvernement Duncan en fonction du  au .